Panter je lahko:

Žival 
Panthera onca - jaguar

Drugo 
Panzer V Panter - tank iz druge svetovne vojne

Glej tudi 
črni panter